Svatá válka může znamenat:

 náboženská válka – ospravedlněná náboženstvím:
 Cherem
 křížové výpravy
 Džihád
 reconquista

V umění 
 Svatá válka (píseň) – sovětská vojenská píseň
 Svatá válka (Simpsonovi) – dvojdíl seriálu Simpsonovi
Święta wojna – polský komediální seriál